Cotia, município brasileiro do estado de São Paulo
Rio Cotia, rio brasileiro do estado de São Paulo
Cotia Futebol Clube, clube brasileiro de futebol da cidade de Cotia, no estado de São Paulo
Chácaras Cotia, bairro brasileiro da cidade de Contagem, no estado de Minas Gerais
TV Cotia, emissora de televisão brasileira da cidade de Cotia, no estado de São Paulo

Desambiguações de topônimos